Schottky är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Max Schottky (1888–1915), tysk botaniker
 Friedrich Schottky (1851–1935), tysk matematiker
 Walter Schottky (1886–1976), tysk fysiker